Línea 12 puede referirse a:
 Línea 12 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 12 del transporte urbano de Córdoba.
 Línea 12 de colectivos del Gran San Juan, Argentina.
 Línea 12 del Metro de la Ciudad de México
 Línea 12 del EMT de Madrid.
 Línea 12 del EMT Valencia.
 Línea 12 del metro de Madrid.
 Línea 12 del metro de París.
 Línea 12 del Transporte Urbano Comarcal de Pamplona.
 Línea 12 de CPTM, en São Paulo.
 Línea 12 de la antigua red de Los Tranvías de Zaragoza.
 Línea 12 de Emtusa Gijón. 
 Línea 12 de ómnibus de Maldonado, Uruguay.